Hemmendorf (Groitzsch), 
 Hemmendorf (Rottenburg), 
 Hemmendorf (Salzhemmendorf),
 Hemmendorf (Untermerzbach),